Сонцов — русская фамилия.

Известные носители 
 Сонцов, Александр Борисович (1750—1811) — тайный советник (1800)
 
 Сонцов, Матвей Михайлович (1779—1847) — действительный статский советник, переводчик Коллегии Иностранных дел; был женат на дочери Л. А. Пушкина, Елизавете Львовне
 Сонцов, Пётр Александрович (1785—1850) — тайный советник (1849)